Esistono più comuni francesi con questo nome

 Coudray – Eure
 Coudray – Eure-et-Loir
 Coudray – Loiret
 Coudray – Mayenne